Bankin kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bankīn, ort, Östazarbaijan,

Kamerun 

 Bankim, ort, Adamaouaregionen, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar